Жерико:

 Жерико — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба.
 Жерико, Жан Луи Андре Теодор — французский живописец.